Kanervo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur finlandais de basket-ball
Jussi Kanervo (né en 1993), athlète finlandais, spécialiste des haies
 (1870-1922), femme politique finlandaise
 (né en 1987), patineur artistique finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois